Grube Blücher steht für folgende Bergwerke:

 Grube Blücher, ehemalige Buntmetallerz-Grube in Bergisch Gladbach
 Grube Blücher (Gleißen), ehemalige Alaunerzgrube in Gleißen, dem heutigen Glisno (Lubniewice) in Polen

Siehe auch:
 Zeche Blücher I, ehemaliges Steinkohlenbergwerk in Gelsenkirchen-Horst
 Blücherschächte, früherer Name der Kopalnia Węgla Kamiennego Jankowice, Steinkohlebergwerk in Rybnik, Polen